algemeen: een direct aan het strand gelegen hotel
 specifiek:
het voormalige Strandhotel in Domburg